(; ) — библейский эпизод, оживление умершего Лазаря из Вифании Иисусом Христом; новозаветная история (); сюжет многочисленных художественных произведений (в хронологическом порядке):

  (1303—1305) — фреска итальянца Джотто ди Бондоне;
 «Воскрешение Лазаря» (1461; Уффици) — триптих француза-авиньонца Никола Фромана;
  (1474) — барельеф итальянца Джованни Амадео;
  (1497; Русский музей) — икона новгородского письма.
  (1517—1519; Лондон) — картина венецианца Себастиано дель Пиомбо;
 «Воскрешение Лазаря» (1515) — картина Галеаццо Кампи;
 «Воскрешение Лазаря» (1619; Лувр) — картина итальянца Гверчино;
 «Воскрешение Лазаря» (Гент) — картина фламандца Отто ван Веена (1556—1629);
 «Воскрешение Лазаря» (1609) — картина итальянца Караваджо;
 «Воскрешение Лазаря» (1622, гаагский музей) — картина нидерландца Питера Ластмана;
 «Воскрешение Лазаря» (1623) — алтарное полотно нидерландца Питера де Греббера;
 «Воскрешение Лазаря» (1630—1632) — картина Рембрандта;
 «Воскрешение Лазаря» (1706; Лувр) — картина француза Жана Жувене;
 «Воскрешение Лазаря» — гравюра француза Жана Одрана (1667—1756);
 «Воскрешение Лазаря» — барельеф скульптора Гавриила Замараева (1758—1823);
 «Воскрешение Лазаря» — картина итальянца Усси, Стефано (1822—1901);
 «Воскрешение Лазаря» (1823) — картина англичанина Бенджамина Хейдона;
 «Воскрешение Лазаря» — картина немца Якобса (1803—1866);
 «Воскрешение Лазаря» (1855) — картина испанца Хосе дель Алисала;
 «Воскрешение Лазаря» (1897) — 3-я часть оратории итальянского композитора Лоренцо Перози.

См. также 
 Марфа и Мария

Воскресение
Чудеса Иисуса Христа
Иисус Христос в живописи